Midway kan syfta på:

 Midway (film) – amerikansk film från 2019 i regi av Roland Emmerich
 Midway-klass –  fartygsklass i amerikanska flottan
 Slaget vid Midway – ett slag under andra världskriget
 Chicago Midway International Airport – en  flygplats i Chicago
 Midway Games – en spelutvecklare och utgivare
 Midway Holding – det börsnoterade moderbolaget i en svensk koncern

Geografi

Kanada 

 Midway (ort i Kanada), British Columbia,

Förenta staternas mindre öar i Oceanien och Västindien

 Midwayöarna

USA 

 Midway, Alabama, ort, Bullock County, 
 Midway (Baxter County, Arkansas), ort, 
 Midway (Hot Spring County, Arkansas), 
 Midway (Gadsden County, Florida), ort, 
 Midway (Seminole County, Florida), ort, 
 Midway, Georgia, ort, Liberty County, 
 Midway, Kentucky, ort, Woodford County, 
 Midway, Louisiana, ort, La Salle Parish, 
 Midway, North Carolina, ort, Davidson County, 
 Midway, Ohio, ort, Madison County, 
 Midway (Adams County, Pennsylvania), ort, 
 Midway (Washington County, Pennsylvania), ort, 
 Midway, Tennessee, Washington County, 
 Midway, Texas, ort Madison County, 
 Midway, New Mexico, ort, Chaves County, 
 Midway, Utah, ort, Wasatch County,